CIM est un sigle qui peut faire référence à :
 Centre d’informations musicales, une école de musique à Paris ;
 Classification internationale des maladies, un manuel de classification internationale des maladies ;
 Centre d'information sur les médias, une organisation belge qui analyse la publicité et les médias ;
 Centre international de musicothérapie, un centre de recherche en musicothérapie ;
 Championnat international des marques, une compétition mondiale de rallye automobile ;
 Common Information Model, un modèle de données informatique unifié standardisé par le Distributed Management Task Force ;
 Computer Integrated Manufacturing (en français, production intégrée par ordinateur), un concept décrivant l'automatisation complète des procédés de fabrication ;
 Conseil international de la musique ;
 Mission à l'intérieur de la Chine ;
 Collège international des Marcellines, un établissement d'enseignement collégial privé de Québec ;
 Cities in Motion, un jeu vidéo développé par Paradox Interactive ;
 centre d'instruction militaire, voir par exemple Centre d'instruction militaire de la Cité de l'Air ;
Centre d'Ingénierie du Matériel, une division de SNCF Voyageurs d'ingénieurs qui développent les spécifications des trains et innovent pour le train du futur ;
Centre d'Imagerie Médicale, technique d'acquisition et de restitution d'images du corps humain ;

CIM est un code qui peut faire référence à :
 CIM, code AITA de l'aéroport de Cimitarra, en Colombie ;
 Cimber Air, au Danemark, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes.

 Cim, une localité de Bosnie-Herzégovine.